Alán: kelta eredetű név
 Alán: ókori, illetve középkori nép